Белая Вдова:

 «Белая Вдова» — псевдоним Саманты Льютуэйт, жены террориста-смертника Джермена Линдси, который взорвал поезд в лондонском метро в 2005 году. 
 «Белая Вдова» — гибридный сорт психотропной конопли.